Río Este puede estar haciendo referencia a:

 El Río Este en la ciudad de Nueva York.
 El Río Este, río del norte de Portugal, afluente del río Ave.